I Violent New Breed sono un gruppo musicale statunitense formatosi nel 2015 a Las Vegas, in Nevada.

Formazione

Attuale 

 Sean Russell – voce, chitarra (2019-presente)
 Max Green – voce (2015-2019), basso, cori (2019-presente)
 Shawn McGhee – chitarra (2019-presente)
 Charlie Nicholson – batteria (2019-presente)

Ex componenti 

 Mikey Alfero – chitarra (2015-2019)
 Brent Ashley – basso (2015-2019)
 Glendon Crain – batteria (2015-2019)

Discografia

Album in studio 

 2019 – Bad Reputation

EP 

 2016 – Violent New Breed

Collegamenti esterni